Municipio de English puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
Municipio de English (Illinois)
Municipio de English (condado de Iowa, Iowa)
Municipio de English (condado de Lucas, Iowa)